Pangritz ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Pangritz (* 1954), deutscher evangelischer Theologe
 Werner Pangritz (* 1927), deutscher Fußballspieler